Castello di Rathsamhausen – castello di Ottrott, in Francia
 Kasimir Friedrich von Rathsamhausen – clerico cattolico francese
 Philipp von Rathsamhausen – vescovo cattolico tedesco